Большо́е Попо́во — село Лебедянского района Липецкой области. Центр Большепоповского сельсовета. Расположено на левом берегу реки Дон — точно напротив устья реки Красивой Мечи.

Юго-западнее Большого Попова находится посёлок Сахарного Завода.

История 
Появилось в начале XVII или в конце XVI века. Место это называлось Поповой поляной, отсюда — название.

По данным 1627—1628 годов — село Больша́я Попо́ва Поля́на Лебедянского уезда. Тогда же существовала деревня Малая Попова Поляна; отсюда — определение Большое.

В 1890 году через Большое Попово прошла железнодорожная линия Лев Толстой — Лебедянь — Елец. В 1958 году здесь была построена станция Красивая Меча. Ныне в Большом Попове есть и вторая — ост. п. 47 км.

Население

Достопримечательности 
В селе есть церковь, почти полностью отреставрированная сегодня.

Известные уроженцы 
 Александр Сергеевич Можайский — советский инженер-строитель, Герой Социалистического Труда;
 Иван Сидорович Скуратов — советский и российский военачальник, генерал-полковник.

Примечания 

Населённые пункты Лебедянского района